Lu Cheng-hsiang :zh:陸徵祥 fue un diplomático, político y sacerdote católico chino.

En 1890 Lu Cheng-hsiang entró al servicio del gobierno Cixí, sirvió como traductor en la misión en San Petersburgo.

1899 y 1907 sirvió como delegado en las la primera y segunda Conferencias de Paz en La Haya.

En 1911 fue bautizado de la Iglesia católica.

El   fue designado enviado a la corte de San Petersburgo, sede de gobierno del Imperio ruso.
Después de la Revolución de Xinhai y el derrocamiento de la Dinastía Qing y la proclamación de la República de China en 1 de enero de 1912, el 30 de marzo de 1912 Lu fue nombrado el primer ministro de Asuntos Exteriores en el gabinete de :en:Tang Shaoyi, donde entre el 30 de marzo y de 10 de junio de 1912 Hu Weide ocupó el cargo ministerial en funciones. Posteriormente, Lu Cheng-hsiang actuó como ministro a partir del 10 de junio de 1912 después de su regreso de San Petersburgo.

Del  al  fue Primer ministro de la República de China.

Del  al  fue Primer ministro de la República de China al mismo tiempo entre el  y el  fue Ministro de Asuntos Exteriores de la República de China; en esta funcíon negoció con los enviados japoneses. 

La guerra en Europa terminó el 9 de noviembre de 1918, China participó como vencedores.
Lu Cheng-hsiang, fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores para asistir al Jefe y Consejo en la Conferencia de Paz de París (1919).

De 1922 a 1927 fue embajador en Berna.

Tras morir su esposa, ingresó en la Orden de San Benito con el nombre monástico Pierre-Célestin en la :en:St. Andrew's Abbey (Bruges) en 1927.

En 1946 Pío XII le nombrado honorario Dom Lou. 

Como clérigo, publicó varios libros.

Referencias 

Premieres de la República de China
Ministros de Asuntos Exteriores de la República de China
Embajadores de China en Rusia
Embajadores de China en Países Bajos
Embajadores de China en Suiza
Católicos de China
Nacidos en Shanghái
Religiosos de China
Políticos de Taiwán del siglo XX